Estação Lawrence (TTC) — metrô de Toronto
Estação Lawrence West — metrô de Toronto
Estação Lawrence East — metrô de Toronto

Desambiguações de estações